Da Jesus an dem Kreuze stund bezeichnet folgende Kompositionen: 
 Da Jesus an dem Kreuze stund (Kirchenlied)
 Da Jesus an dem Kreuze stund (Haßler) von Hans Leo Haßler
 Da Jesus an dem Kreuze stund (Schütz) von Heinrich Schütz, SWV 478
 Da Jesus an dem Kreuze stund (Scheidt) von Samuel Scheidt
 Da Jesus an dem Kreuze stund (Pachelbel) von Johann Pachelbel
 Da Jesus an dem Kreuze stund (Bach) von Johann Sebastian Bach, BWV 621 (Orgelbüchlein)

Siehe auch
 Sieben letzte Worte#In der Musik